Messier 80 (M80), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M80 (Denemarken), zie Frederikshavnmotorvejen
 M80 (Groot-Brittannië)
 M80 (Hongarije)
 M80 (Mashreq)